Izquierda Anticapitalista puede referirse a:
 la organización política española Izquierda Anticapitalista;
 la red de partidos europeos Izquierda Anticapitalista Europea.